Попо́в (Попо́ва) — распространённая русская и болгарская фамилия, а также топоним. В списке общерусских фамилий находится на пятом месте. Фамилия образована от названия духовного сана  (священник). Попов, то есть сын попа.

По данным 2014 года, фамилия Попов занимала 1114-е место по распространённости в мире: её носили 486 068 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Popov Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Известные носители 

 А 
 Попов, Алек (род. 1966) — болгарский писатель, сценарист.
 
 
 
 
 Попов, Ангел (более известен как Саид Саиф Асаад; род. 1979) — катарский тяжелоатлет.
 
 
 Попов, Аполлон Андреевич (ум. 1885) — русский педагог.
 Попов, Ардалион Васильевич (1878 — ?) — русский правовед, богослов.
 
 
 Попов, Атанас Трифонов (1906—1972) — болгарский растениевод и селекционер.
 Попов, Афанасий Ферапонтович (1828—1870) — русский писатель.

 Б 
 
 Попов, Богдан Александрович (1940–2002) — украинский математик и кибернетик, профессор.
 

 В 
 
 
 
 Попов, Варлаам Петрович (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 Попов, Велизар (род. 1976) — болгарский футбольный тренер.
 
 
 
 Попов, Владилен (1935—2007) — болгарский шахматист, шахматный тренер, аналитик и журналист.
 
 
 Попов, Всеволод Михайлович (1907—1988) — советский сценарист неигрового кино, редактор фронтовых киносъёмок Великой Отечественной войны.
 

 Г 
 
 Попов, Гарри Алексеевич (род. 1934) — член бюро Совета РАН по космосу.
 
 
 
 Попов, Герасим Васильевич (1910—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Попов, Горан (род. 1984) — македонский футболист.
 

 Д 
 
 
 
 Попов, Душко (1912—1981) — югославский, британский и немецкий разведчик, тройной агент.

 Е 
 
 Попов, Евдоким Дмитриевич (1866—?) — депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.
 
 З 
 Попов, Замфир (1894–1925) – болгарский революционер.

 И 
 
 Попов, Ивелин (род. 1987) — болгарский футболист.
 
 
 
 Попов, Иоанн Васильевич (1865—?) — профессор кафедры истории ламайства и монгольского языка Казанской духовной академии.
 Попов, Иосиф Иванович (1898—1962) — генерал-майор, дважды Краснознамёнец.

 К 
 
 

 Л 
 Попов, Лавр Валентинович (1919—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Попов, Леон Христофорович (1881—1919) — врач, большевик, один из организаторов советского Красного Креста.
 
 Попов, Лукиан Васильевич (1873—1914) — русский живописец.
 Попов, Любен (род. 1936) — болгарский шахматист.

 М 
 
 Попов, Маркиан Михайлович (1902—1966) — советский полководец, генерал армии, Герой Советского Союза.
 
 Попов, Методий Атанасов (1881—1954) — болгарский биолог.
 Попов, Мефодий Григорьевич (в монашестве Максим; 1876—1934) — иеромонах РПЦ.
 Попов, Милорад — югославский футболист.
 
 

 Н 
 Попов, Никандр Семёнович (род. 1950) — советский и российский этнограф.
 
 Попов, Никифор Герасимович (1911—1983) — советский легкоатлет.
 Попов, Никола Антонов (1911—после 1980) — советский легкоатлет, участник Олимпиады.
 
 Попов, Нил Александрович (1833—1892) — русский историк, славист, архивист.

 О 
 Попов, Одисей Николов (Митрополит Симеон; 1840—1937) — епископ Болгарской православной церкви.
 
 Попов, Омар Сурхай оглы (род. 2003) — российский футболист.

 П 
 
 Попов, Палладий Иванович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик..
 Попов, Пантелеймон Васильевич (1886—1972) — советский педагог, краевед, художник.
 Попов, Патрик (род. 1997) — венгерский футболист.
 

 Р 
 
 Попов, Роберт (род. 1982) — македонский футболист.
 
 Попов, Рюрик Борисович (1928—2019) — советский и российский писатель и художник-иллюстратор.

 С 
 Попов, Самсон Андреевич (1850—1884) — основатель и редактор-издатель журнала «Русский спорт».
 Попов, Саша (1899—1976) — болгарский скрипач, дирижёр и педагог.
 
 
 
 Симеон (Попов) (в миру Одисей Николов Попов; 1840—1937) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Преславский.
 Попов, Станислав Григорьевич (род. 1947) — президент Российского танцевального союза.
 Попов, Стеван (1947—2015) — югославский и сербский лётчик, герой гражданской войны в Боснии и Герцеговин.
 
 Попов, Стефан Александрович (1864 — после 1917) — член IV Государственной думы от Вятской губернии, протоиерей.

 Т 
 Попов, Тервел (род. 1979) — болгарский историк-медиевист.
 
 Попов, Тодор (1921—2000) — болгарский композитор, дирижёр и педагог.

 Ф 
 Попов, Фаддей Никитич (ок. 1673—после 1733) — судостроитель, парусный мастер (зейль-макер).
 
 Попов, Федот Алексеевич (по прозвищу Холмогорец; ум. 1648) — русский полярный мореход.
 Феоктист (Попов) (в миру Феодор Аполлонович Попов; 1826—1894) — епископ РПЦ, архиепископ Рязанский и Зарайский.
 Попов, Филипп Васильевич (1930—2007) — первый секретарь Алтайского крайкома КПСС.

 Х 
 Попов, Харитон Иванович (1834—1925) — русский историк и благотворитель, первый директор и один из организаторов Новочеркасского музея истории донского казачества.
 Э 
 Попов, Эдуард Викторович (1940—2015) — советский и российский ученый в области информатики и искусственного интеллекта.

 Ю 
 

 Я 
 

 Составные фамилии 
 Синоди-Попов, Дмитрий Минаевич (1855—1910) — русский художник греческого происхождения.
 Попов-Вениаминов, Иван Евсеевич (в монашестве Иннокентий''; 1797—1879) — епископ Православной Российской Церкви; митрополит Московский и Коломенский.
 Попов-Шаман, Александр Иванович (1903—1969) — советский архитектор и художник, член Союза архитекторов СССР (1935). Участник Великой Отечественной войны.



Топоним

Остров 
 Попов — остров в Тихом океане, принадлежит США.

Населённые пункты 
 Попов — хутор, Алексеевский район, Белгородская область.
 Попов — хутор, Вейделевский район, Белгородская область.
 Попов — хутор, Алексеевский район, Волгоградская область.
 Попов — хутор, Даниловский район, Волгоградская область.
 Попов — хутор, Кумылженский район, Волгоградская область.
 Попов — хутор, Новоаннинский район, Волгоградская область.
 Попов — хутор, Урюпинский район, Волгоградская область.
 Попов — хутор, Чернышковский район, Волгоградская область.
 Попов — хутор, Боковский район, Ростовская область.
 Попов — хутор, Зерноградский район, Ростовская область.
 Попов — хутор, Обливский район, Ростовская область.
 Попов — хутор, Питерский район, Саратовская область.
 Попов 1-й — хутор, Суровикинский район, Волгоградская область.
 Попов 2-й — хутор, Суровикинский район, Волгоградская область.

Прочее 
 Попов — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
  — британская водка, широко распространённая также в Северной Америке.

См. также 
 Поповы — о дворянском роде
 Поповы — казачий и дворянский род Оренбургского казачьего войска.

 Александр Попов (фильм)
 
 Попов Яр
 Попова Ляда
 Попова Мельница
 Попова Гора
 Попов Остров
 Остров Попова
 Попов Куст
 Попов Порог
 Попов Яр
 
 
 Попов проезд
 Нижнепопов

Примечания